Viribus Unitis je lahko:

bojna ladja SMS Viribus Unitis Avstro-ogrske vojne mornarice
geslo dvojne monarhije Avstro-Ogrske
komorni trio Viribus Unitis